Das Team Novo Nordisk ist ein US-amerikanisches Radsportteam mit Sitz in Atlanta.

Organisation und Geschichte 
Die Mannschaft wurde 2008 als Team Type 1 gegründet und nahm als UCI Continental Team insbesondere an Radrennen der UCI America Tour und UCI Asia Tour teil. Der erste Teamname steht für den Typ 1 der Diabetes-Krankheit. Das Team wird von pharmazeutischen Sponsoren unterstützt, die Insulin und andere Produkte herstellen. Seit der Saison 2011 geht das Team als UCI Professional Continental Team an den Start.

Zur Saison 2013 ersetzte der dänische Pharmahersteller Novo Nordisk die französische Firma Sanofi als Namenssponsor. Das Team bestand 2013 aus 17 Typ-1 Diabetikern. Das Management erklärte das Ziel, im Jahr 2021 an der Tour de France teilzunehmen.

Manager ist Wassili Dawidenko, der von dem Sportlichen Leitern Massimo Podenzana unterstützt wird. Die Mannschaft wird mit Fahrrädern der Marke Colnago ausgestattet.

Platzierungen in UCI-Ranglisten 
UCI Africa Tour (bis 2018)

UCI America Tour (bis 2018)

UCI Asia Tour (bis 2018)

UCI Europe Tour (bis 2018)

UCI Oceania Tour (bis 2018)

UCI World Ranking

Mannschaft 2023

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

UCI ProTeam
Ehemaliges UCI Continental Team
Radsportteam in den Vereinigten Staaten
Gegründet 2008